Дагеста́нский госуда́рственный агра́рный университе́т (ДагГАУ) — высшее учебное заведение в Махачкале. 

Университет основан в 1932 году. Преподавательский состав насчитывает 252 преподавателя, из которых — 35 докторов наук. Обучаются в университете свыше 4 тысяч человек.

История 
Создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 29 июня 1932 г. как Дагестанский плодово-виноградный институт.
В 1934 году переименован в Дагестанский сельскохозяйственный институт.
В 1943 году из Азербайджана был реэвакуирован в Махачкалу.

В 1994 году институт был преобразован в Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия».

В 2010 году вузу присвоено имя Магомеда Мамаевича Джамбулатова.

10 февраля 2012 года приказом Федеральной службы по надзору в сфере науки и образования академии был присвоен статус «университет».

Факультеты 
На данный момент в университете функционируют 7 факультетов очного обучения и один заочного обучения, а также 29 кафедр.
 Технологический факультет;
 Факультет биотехнологии;
 Факультет ветеринарной медицины;
 Экономический факультет;
 Инженерный факультет;
 Факультет «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
 Факультет агроэкологии;
 Факультет заочного обучения.

Известные выпускники 
 Мухтар Меджидов — экс Председатель Правительства Республики Дагестан ;
Хизри Шихсаидов — экс Председатель Народного Собрания Республики Дагестан ;
 Вагаб Казибеков — Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, чемпион Всемирной универсиады 1981 года в Румынии;
 Абзагир Гусейнов — экс Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Руководители

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт ДагГАУ
 Сохранили главное –нравственную основу вуза

Появились в 1932 году в России
Аграрные университеты России
Агро